1.Outside – album koncepcyjny Davida Bowiego
 „Outside” – singel George’a Michaela
 „Outside” – singel Calvina Harrisa